Ofiara – dwudziesty dziewiąty tom serii komiksowej Thorgal. Jego autorami są Jean Van Hamme (scenariusz) i Grzegorz Rosiński (rysunki). Komiks ukazał się w oryginale francuskim w 2006 roku nakładem wydawnictwa Le Lombard. Po polsku wydał go w 2006 roku Egmont Polska.

Streszczenie 
Thorgal jest śmiertelnie chory, co jest wynikiem gniewu bogów, którym wielokrotnie przeciwstawiał się  główny bohater. Na całą rodzinę nastaje miejscowy władca dodatkowo pogłębiając ich beznadziejną sytuację. Aaricia i Jolan bezskutecznie poszukują pomocy dla Thorgala. Swoją pomoc w uratowaniu ojca oferuje Jolanowi tajemniczy Manthor, lecz cena, jaką w zamian musi ponieść Jolan jest bardzo wysoka. Album ten kończy mini-cykl „Barbarzyńca”, a w szerszym kontekście zamyka epokę wygnania z Northlandu, zapoczątkowaną desperackim wyjazdem Thorgala, który poprzedza akcję „Słonecznego miecza”.

Dwudziesty dziewiąty tom przygód Thorgala jest zarazem ostatnim, w którym scenariusz napisał Jean Van Hamme. Cała rodzina Thorgala powraca na północ, gdzie jednocześnie kończą się przygody Thorgala dając początek pokoleniowej zmianie, w której głównym bohaterem staje się syn Thorgala, Jolan.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna, francuskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal
 Polskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal
 Thorgal – dziecko stanu wojennego

Thorgal
Twórczość Grzegorza Rosińskiego
Twórczość Jeana Van Hamme’a